Bernard Paul (schilder), Zuid-Nederlands schilder (1737–1820)
 Bernard Paul (cineast), Frans cineast (1930–1980)
 Bernard Paul (tennis), Frans tennisser (geb. 13 april 1944)